Джеффри «Мантас» Данн (); , Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания) — британский метал-гитарист и композитор, один из основателей британской трэш/блэк-метал группы Venom в 1979 году, в составе которой был более известен под псевдонимом Mantas (Мантас).

Виртуозные гитарные партии, переходы и соло, написанные и примененные Джеффом в песнях Venom стали предпосылкой для развития и популяризации более тяжелых и экстремальных жанров рок-музыки, таких как, спид-метал, дэт-метал и прежде всего, трэш-метал. Некоторое влияние группа оказала также и на зарождающийся грайндкор.
Влияние коллектива в целом отмечали ведущие группы жанра треш-метал: Slayer, Exodus, Metallica и другие признанные классики жанра трэш-метал, которые, опираясь на музыку Venom, выработали и усовершенствовали свой собственный стиль, вместе с тем, окончательно сформировав к середине 80-х основы жанра трэш-метал.

Биография 
В 1979, в возрасте 18-ти лет Джефф вместе с 2 друзьями основывают группу Guillotine (Гильотина), фактически, «фундамент» для Venom. В конце осени 1979-го, в коллектив приходит Конрад Лант. В данном составе, трио записывает свои наиболее важные и значимые работы — альбомы Welcome to Hell (1981) и Black Metal в 1982 году. В общей сложности, в составе Venom, Джефф записал 9 студийных и 6 мини-альбомов (EP).

В 1986 году Джефф начинает сольную карьеру и основывает одноимённую своему псевдониму группу.

Дискография

Venom 
 Welcome to Hell (1981)
 Black Metal (1982)
 At War with Satan (1984)
 Possessed (1985)
 Prime Evil (1989)
 Temples of Ice (1991)
 The Waste Lands (1992)
 Cast in Stone (1997)
 Resurrection (2000)

Mantas 
 Winds of Change (1988)
 Deceiver (1988)
 Zero Tolerance (2004 — сингл)
 Zero Tolerance (2004 — альбом)

M-pire of Evil 
 Creatures of the Black (2011)
 Hell to the Holy (2012)
 Demone (2013)
 Crucified (2013)
 Double Jeopardy (2014)
 Live Forum Fest VI (2014)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Джеффа Данна на сайте Myspace.com
 Джеффри «Мантас» Данн на Encyclopaedia Metallum

Музыканты хеви-метала
Музыканты трэш-метала
Музыканты блэк-метала
Хеви-метал-гитаристы Великобритании